Nave appoggio
 Nave ausiliaria
 Nave appoggio idrovolanti
 Nave appoggio sommergibili